Мишура может означать:
 Мишура́ — поддельное швейное и ткацкое золото и серебро, нить и бить из олова или меди и приготовленные из них вещи.
 Мишура́ — обманчивый  и блеск, , кого-либо или чего-либо.
 Мишура — ёлочное украшение.

Фамилия 
 Кравчук (Мишура), Антонина Михайловна (род. 1934) — супруга первого украинского президента.
 Мишура, Валерий Дмитриевич (род. 1941) — украинский политик.
 Мишура, Егор Юрьевич (род. 1995) — российский футболист.
 Мишура, Роман Сергеевич (род. 1985) — российский дзюдоист, тренер.